Az 1997-es női kézilabda-világbajnokságot Németországban rendezték 1997. november 30. és december 14. között. A világbajnokságok történetében először vett részt az eseményen 24 csapat. A tornát Dánia nyerte, története során először. A magyar válogatott a kilencedik helyen végzett.

A magyar csapat

A világbajnokságra nevezett 16 fős keret:

 Szövetségi kapitány: Csík János
 Edző:
 Csapatorvos:
 Gyúró:

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 8 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1997-es férfi kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság N
Női kézilabda-világbajnokságok